Фекете () — угорське прізвище:

 Ібоя Фекете (1951) — угорська письменниця, сценарист і режисер.
 Іштван Фекете (1900 — 1970) — угорський дитячий письменник.
  (1954 — 2014) — угорський футболіст, нападник.
 Ласло Фекете (1958) — угорський ломус, переможець змагання «Найсильніша людина Європи».
 Ян Фекете (1945) — словацький письменник, науковий фантаст.

Фекета:
 Федір Фекета (1789—1839) — легендарний листоноша з села Тур'ї Ремети.
 Фекета Володимир Петрович (1960) — український вчений УжНУ.

Угорські прізвища